Adolf 1. (også Adolph 1. og Adolphe 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Adolf 1. (død 1131) – greve af Schauenburg 1106–1130 og Holsten 1111–1130.
 Adolf 8. af Holsten (1401–1459) – hertug af Slesvig som Adolf 1. 1427–1459.
 Adolf 1. (1817–1905) – hertug af Nassau 1839–1866 og storhertug af Luxembourg 1890–1905.
 Adolf 1. (1817–1893) – fyrste af Schaumburg-Lippe 1860–1893.